Jōdō () steht für
 eine alte japanische Kampfkunst, siehe Jōdō

Jōdo () ist
 der japanische Begriff für (Sanskrit) Sukhavati, das sogenannte Reine Land

Zwei buddhistische Schulen in Japan tragen das Wort Jōdo im Namen:
 die Jōdo-shū (Reines-Land-Schule)
 die Jōdo-Shinshū (Wahre Reines-Land-Schule)

Siehe auch:
 Yodo